Aad de Mos, een Nederlandse voetbaltrainer
Richard de Mos, een Nederlandse politicus